Les belluaires sont des gladiateurs luttant avec des bêtes féroces.
 Par analogie, le terme est employé pour désigner les dompteurs modernes, notamment ceux qui exerçaient leur profession dans les ménageries foraines du  jusqu'au début du .
 Le terme Belluaire désigne également les « dompteurs » des futars dans le cycle de fiction de Dune de Frank Herbert.